Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Léger-aux-Bois – Oise
Saint-Léger-aux-Bois – Senna Marittima